Гудава — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гудава, Тенгиз Зурабович (1953—2009) — писатель, журналист, общественный деятель.
 Гудава, Того Евстафьевич (1922—1976) — советский лингвист-кавказовед.

Топоним 
 Гудава — село в Абхазии.